Katossaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Katossaaret (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Katossaaret (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar